Narasimhan ist der Familienname folgender Personen:

 C. V. Narasimhan (1925–2015), indischer Polizeidirektor
 E. S. L. Narasimhan (* 1945), indischer Verwaltungsbeamter und Politiker
 M. S. Narasimhan (1932–2021), indischer Mathematiker
 Raghavan Narasimhan (1937–2015), indischer Mathematiker
 R. Narasimhan (1926–2007), indischer Informatiker
 Vasant Narasimhan (* 1976), US-amerikanischer Manager